Северо-Западная пригородная пассажирская компания (СЗППК) — акционерное общество, осуществляющее пригородные пассажирские перевозки железнодорожным транспортом в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Мурманской, Вологодской (маршрут СПб — Волховстрой-1 — Бабаево) областях и Республике Карелия на Октябрьской железной дороге.

До 25 августа 2008 года называлась «Санкт-Петербург-Витебская пригородная пассажирская компания».

Учредителями компании являются ОАО «Российские железные дороги» (75 % минус 1 акция) и город Санкт-Петербург (25 % плюс 1 акция).

Пассажирские перевозки 
Компания разделяет пригородные поезда на 3 категории: «Стандарт», «Ласточка» (рейсы выполняемые электропоездами ЭС2Г), «Комфорт» (рейсы выполняемые электропоездами ЭД4М, бывшие составы компании «Аэроэкспресс»).

Поезда «Комфорт» (как экспресс-маршрутами, так и со всеми остановками) курсируют по маршрутам:
 От Витебского вокзала на Павловск, Новолисино, Посёлок, Оредеж.
 От Ладожского вокзала на Будогощь.

Поезда «Ласточка» (в качестве пригородных поездов, как экспресс-маршрутами, так и со всеми остановками) курсируют по маршрутам:

 От Московского вокзала на Тосно, Великий Новгород (на маршруте СПб — Великий Новгород — СПб выделяется один вагон с продажей гарантированных мест по паспорту), Волховстрой I.
 От Балтийского вокзала на Ораниенбаум I, Калище, Лугу I,  Гатчину-Пассажирскую-Балтийскую.
 От Финляндского вокзала на Зеленогорск, Выборг, Сосново, Кузнечное, Мельничный Ручей.
 От Ладожского вокзала на Тихвин.

В поездах «Ласточка» на некоторых маршрутах работают стюарды с передвижным мобильным баром, предоставляя пассажирам (за отдельную плату) горячие и прохладительные напитки, сэндвичи, снэки и выпечку.

Всего (по состоянию ) СЗППК действует на следующих направлениях:
 От Витебского вокзала на Павловск, Новолисино, Посёлок, Новинку, Чащу, Чолово, Оредеж (электропоезда), Рогавку, Великий Новгород (ДТ1 / РА2), Лугу I (в летний период — электропоезда).
 От Балтийского вокзала на Ораниенбаум I, Калище, Красное Село, Гатчину-Балтийскую и Варшавскую (электропоезда), Ивангород, Сланцы (ДТ1 / РА2), Сиверскую, Лугу I (электропоезда и ДТ1 / РА2).
 От Финляндского вокзала на Белоостров, Зеленогорск, Рощино, Каннельярви, Кирилловское (электропоезда), Выборг (по главному ходу — электропоезда, через Приморск — РА2), Советский (в летний период — электропоезда с тепловозной тягой от Зеленогорска), Васкелово, Сосново, Приозерск, Кузнечное, Мельничный Ручей, Ладожское Озеро, Петрокрепость, Невскую Дубровку (электропоезда), Пупышево (в летний период — электропоезда).
 От Московского вокзала на Тосно, Шапки, Любань, Торфяное, Чудово-Московское, Великий Новгород, Малую Вишеру, Мгу, Невдубстрой, Пупышево, Волховстрой I, Тихвин, Кириши, Будогощь (электропоезда).
 От Ладожского вокзала на Мгу, Невдубстрой, Пупышево, Волховстрой I, Кириши, Будогощь (электропоезда), Свирь (согласованные электропоезда по ст. Волховстрой-1), Бабаево (согласованные электропоезда по ст. Волховстрой-1).

Кроме этого, пригородные перевозки производятся:
 В пределах Ленинградской области от Выборга на Хийтолу (РА2) и Бусловскую (электропоезда), от ст.  на Лодейное Поле, Свирь, Бабаево, Будогощь, Тигоду и Чудово-Московское (электропоезда), от Будогощи на Тихвин (поезда на тепловозной тяге)
 В республике Карелия и Мурманской области от Сортавалы на Кузнечное и Лодейное поле (РА3), от Петрозаводска на Свирь и Медвежью Гору (электропоезда), от Кеми на Лоухи и Маленьгу (электропоезда), от Кандалакши на Лоухи и Мурманск (электропоезда)
 В Псковской области от Луги I на Псков I (ДТ1), от Дна до Морино, Новосокольников (РА1), Пскова (поезда на тепловозной тяге), от Великих Лук на Невель II, Новосокольники (РА1), Псков (РА2), Себеж (РА1)
 В Новгородской области от Оредежа на Дно, от Будогощи на Хвойную (поезда на тепловозной тяге), от Великого Новгорода на Батецкую, Лугу I (РА2), Рогавку (РА1), Пестово и Окуловку через Неболчи (ДТ1), от Окуловки на Малую Вишеру (электропоезда) и Бологое (электропоезда, от Угловки до Бологого обслуживается МТППК), Неболчи (поезда на тепловозной тяге), от Угловки до Боровичей (поезда на тепловозной тяге), от Старая Русса на Морино и Едрово (поезда на тепловозной тяге).

Подвижной состав 
СЗППК арендует подвижной состав у Октябрьской железной дороги. Срок аренды — один год с возможностью ежегодного продления. Имеются и собственные электропоезда ЭС2Г (4 семивагонных состава в диапазоне 2хх номеров), собственные рельсовые автобусы РА2 (2 состава), собственные дизель-электропоезда ДТ1 (3 состава). Эксплуатируются электропоезда серий ЭР2, ЭТ2, ЭТ2М, ЭТ2ЭМ, ЭД2Т, ЭД4М, ЭТ4А и ЭС2Г, дизель-электропоезда ДТ1 и рельсовые автобусы РА1, РА2 и РА3. В соответствии с лицензией компания может использовать подвижной состав, срок эксплуатации которого не превышает 28 лет.

Оплата проезда 

В 2010 году компания первой в России отказалась от «тарифных зон». Тарифы на проезд определяются правительством Санкт-Петербурга и администрациями других субъектов Федерации, в пределах которых действует компания. Вследствие этого как сами тарифы, так и льготы на проезд различаются по регионам.

С 29 декабря 2016 года началась продажа билетов через мобильное приложение «Пригород». С его помощью можно оформить билеты на все направления по полному тарифу (со скидкой 5 %), детскому, оформить билет на провоз дополнительной ручной клади, живности и велосипеда.

С 12 декабря 2017 года оплату проезда в пригородных электропоездах Ленинградской области можно производить при помощи электронной транспортной карты «Подорожник».

С 23 октября 2020 года отменяется обязательное предъявление документа, удостоверяющего личность, при контроле проездных документов (без указания мест), оформленных в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

C 1 февраля 2021 года студенты ВУЗов Санкт-Петербурга смогут оформлять билеты в приложении «Пригород» на мобильных устройствах.

Билеты 
Стоимость пригородных билетов различается в зависимости от категории рейса. Пригородные билеты категории «Ласточка» действуют в поездах всех категорий АО «СЗППК», билеты категории «Комфорт» действуют в поездах «Комфорт» и «Стандарт» АО «СЗППК», проезд в «Ласточках» невозможен. Билеты категории «Стандарт» действительны же исключительно в поездах «Стандарт» (классические пригородные поезда). Доплата и изменение категории билета невозможны как в кассах, так и в поезде. Пригородный билет категории «Ласточка» не позволяет воспользоваться услугой проезда в поездах перевозчика «ДОСС» и «ФПК» даже по аналогичному направлению.

Билеты с предоставлением мест в № 1(5) вагон в поезд «Ласточка» по маршруту СПб-Великий Новгород-СПб доступны для оформления в кассах дальнего следования «РЖД», пригородных кассах на Московском вокзале, а также в приложении «РЖД Пассажирам» (данный вагон официально считается маршрутом дальнего следования № 801М-804М). Ни один из билетов (кроме билета в вагон № 1(5) по маршруту «Ласточки» СПб-Великий Новгород-СПб не предоставляет обязательное наличие сидячего места (количество проданных билетов не имеет ограничения). Билеты с местами (вагон № 1(5) в поезде «Ласточка» СПб-Великий Новгород-СПб) предоставляют возможность проезда только на рейсе, на который оформлен билет, в отличие от стандартных «безместных» пригородных билетов, позволяющих однократно совершить поездку в любом пригородном поезде на данном направлении в течение суток. Пригородные билеты (кроме билета с указанием места) возврату и обмену не подлежат.

В приложениях «Пригород» и «РЖД Пассажирам» возможно оформление электронных пригородных билетов, на которые дополнительно действует скидка 5 %. При покупке билета в приложении «Пригород» предъявление документа (например, паспорта) является строго обязательным, без чего билет является недействительным. Аналогичное требование и в вагон с местами через приложение «РЖД Пассажирам», однако на обычные пригородные билеты через приложение «РЖД Пассажирам» обязательное требование по предоставлению паспорта (документа) отсутствует.

При покупке билета в поезде (у кассира-контролера) от станции или платформы, где работает билетная касса, взимается сбор за оформление проездного документа в поезде.

Критика 
В 2009 году СЗППК отменила 45 пригородных поездов, на некоторых направлениях (например, Калище — Котлы — Веймарн) пассажирское движение было прекращено полностью. Данные действия вызвали массовое недовольство горожан. 15 декабря 2009 года комиссия Ленинградского управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) вынесла решение: «признать ОАО „СЗППК“ нарушившей часть 1, статьи 10 Федерального закона „О защите конкуренции“, что выразилось в сокращении оказания услуг, на которые существует спрос со стороны потребителей».

История 
 9 ноября 2005 — решение о создании компании принято на заседании Правления ОАО «Российские железные дороги»
 10 марта 2006 — компания официально зарегистрирована

 1 июня 2006 — начались пригородные пассажирские перевозки на направлениях от Витебского вокзала
 5 марта 2007 — на станции Купчино запущена автоматизированная система контроля оплаты проезда (АСКОП)
 1 июля 2007 — начаты перевозки на направлениях от Балтийского вокзала
 28 августа 2007 — запущена АСКОП на платформе Проспект Славы
 Конец 2007 года — запуск АСКОП на станциях Детское Село и Павловск
 1 июля 2008 — начаты перевозки на направлениях от Московского, Ладожского и Финляндского вокзалов
 25 августа 2008 — принято нынешнее название «Северо-Западная пригородная пассажирская компания»
 1 января 2011 — расширен полигон деятельности, теперь СЗППК работает на территории восьми субъектов РФ: Санкт-Петербург, Ленинградская, Новгородская, Псковская, Вологодская, Тверская и Мурманской области и Республика Карелия
 Всего за 2011 год было отправлено 76,491 млн пассажиров, более 95 % из них приходится на Санкт-Петербургский узел

См. также 
 ОАО «Российские железные дороги» (РЖД)
 ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания» (ЦППК)
 ОАО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания»

Примечания

Ссылки 
 Сайт компании

Октябрьская железная дорога
Компании Санкт-Петербурга
Железнодорожный транспорт Санкт-Петербурга
Пригородные пассажирские компании
Общественный транспорт Санкт-Петербурга